Богдашић може бити:
 Богдашић (Брестовац), насељенио место у општини Брестовац, Пожешко-славонска жупанија, Република Хрватска
 Богдашић (Томиславград), насељено место у општини Томиславград, Херцегбосанска жупанија, Федерација БиХ, БиХ